Лидия Мария Адамс ДеВитт (; 1 февраля 1859 — 10 марта 1928) — американская патологоанатом.

Биография 
Лидия родилась в городе Флинт, штат Мичиган, была вторым ребёнком из трех детей Оскара и Элизабет ДеВитт (в девичестве Вальтон).

Стала учительницей и вышла замуж за своего коллегу Альтона Д. Деввита в 1878 году. В этом браке родилось двое детей (Стелла в 1879 году и Клайд в 1880 году).

В 1895 она начала изучать медицину в Университете Мичигана. Получила степень доктора в 1898 и хирурга в 1899. Она продолжила работать в Университете Мичигана под руководством профессора патологоанатома Джорджа Дока до 1910 года, занимаясь гистологией. Когда её, вместе с другими её коллегами женского пола, исключили из университетского научного клуба в 1902 году, основала локальный Женский научный клуб (Women’s Research Club).

В 1910 году ДеВитт и Док переехали в Сент-Луис, штат Миссури, где она стала преподавать патологоанатомию в Университете Вашингтона, а также работать на Министерство здравоохранения Сент-Луиса. Заинтересовалась бактериологией и химиотерапией, в частности химиотерапией при туберкулезе. В 1912 году она переехала в Чикаго, где в конечном итоге стала преподавателем Университета Чикаго.

Умерла в городе Винтерс, штат Техас.

Примечания

Ссылки 
 «Women in the Biological Sciences» (Google books)
 The Biographical Dictionary of Women in Science

Женщины-учёные
Патологоанатомы
Патологоанатомы США
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Медицинской школы Мичиганского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе